Ла Кабања има више значења:

 Ла Кабања (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Кабања (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Кабања (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Кабања (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кабања (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабања (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кабања (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кабања, Сан Карлос де Абахо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кабања (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кабања (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кабања (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кабања (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кабања (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кабања (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кабања (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кабања (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кабања (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кабања, Гранха (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кабања (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кабања (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кабања (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кабања (Сан Педро Лагуниљас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кабања (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кабања (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кабања (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кабања (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кабања (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кабања (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кабања (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Кабања (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кабања (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кабања (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кабања (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кабања (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кабања, Лос Чампињонес (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кабања (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кабања (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кабања (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Кабања (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Кабања (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Кабања (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кабања (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кабања (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кабања (Наутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кабања (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кабања (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кабања (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кабања, Фелипе Веласкез Салазар (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кабања, Сан Мигел дел Алто (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Кабања, Гранха Закатекас (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику